Sintagma () pode referir-se a:

 Constituição da Grécia
 Sintagma
 Praça Sintagma
 Obra perdida de Hipólito de Roma, do , e muitas vezes atribuída como fonte de diversas obras posteriores.
 Obra-prima do escritor eclesiástico do  Gelásio de Cízico.
 Obra-prima do jurista bizantino do  Atanásio de Emesa.
 Uma obra religiosa do  do patriarca grego ortodoxo de Antioquia Teodoro Bálsamo.
 Sintagma dos Cânones - obra religiosa do  do escritor bizantino Mateus Blastares.
 Obra filosófica do  sobre Epicuro escrita por Pierre Gassendi.
 Syntagma Musicum, tratado de música escrito no  por Michael Praetorius. 

Desambiguação